Premium kan avse:

 Premium Publishing – ett bokförlag.
 Premium (bensin) – en tidigare beteckning på oktantal för bensin
 Renault Premium – lastbil
 Premium Rush –  en amerikansk långfilm från 2012
 Premium – andra steget i en affärsmodell, se Freemium